Добрата ламя Спаска е измислен герой от сериала „Първобитни небивалици“ в списание „Дъга“. Впоследствие названието се превръща в нарицателно име и се появяват множество вицове с участието на Добрата ламя Спаска.

Измислени герои